Real Book puede referirse a:
Real Book (álbum), un trabajo de 1994 de Steve Swallow.
Real Book (libro), recopilación de standards de jazz.